Елена Красовская:
 Красовская, Елена Александровна (род. 2000) — российская спортсменка (скалолазание).
 Красовская, Елена Анатольевна (в девичестве Овчарова; род. 1976) — украинская легкоатлетка.